The Devil's Double est le titre de plusieurs films :

 The Devil's Double, film américain réalisé par William S. Hart, sorti en 1916 
 The Devil's Double, film belgo-néerlandais réalisé par Lee Tamahori, sorti en 2011